Crime Story ist der Titel:

 der US-amerikanischen Fernsehserie Crime Story (Fernsehserie) aus den 1980er Jahren mit Dennis Farina
 des US-amerikanischen Pilotfilms Crime Story (1986) zur gleichnamigen Fernsehserie des Regisseurs Abel Ferrara aus dem Jahr 1986
 der Originaltitel des Actionfilms Hard to Die mit Jackie Chan aus dem Jahr 1993
 der Arbeitstitel des neuseeländischen Films Fracture (2004) aus dem Jahr 2004
 der US-amerikanische Titel des spanisch-italienischen Films Colpo sensazionale al servizio del Sifar aus dem Jahr 1986
 des englischen Fernsehkurzfilms Crime Story (1979) aus dem Jahr 1979
 des US-amerikanischen Films Hawaii Crime Story (The Big Bounce) aus dem Jahr 2004
 eines Buches des Autors Maurice Gee Crime Story (Buch) aus dem Jahr 1994

Crime Story bedeutet aus dem Englischen übersetzt:

 Krimigeschichte (feminin)
 Kriminalgeschichte (feminin) (Literatur)
 Kriminalroman {maskulin} (Literatur)